un album di Kiko Loureiro del 2005
 un album di Shontelle del 2010